Il singolare dell'International Women's Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Martina Navrátilová era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 7–6, 6–2 Raffaella Reggi.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

International Women's Open 1989